Amerikai Egyesült Államok
 Harlan (Indiana)
 Harlan (Iowa)
 Harlan (Kansas)
 Harlan (Kentucky)
 Harlan (Oregon)